Cavassa – famiglia storica piemontese
 Umberto Vittorio Cavassa – giornalista italiano
 Casa Cavassa – palazzo di Saluzzo